Ayumi Hamasaki
Ayumi Morita - uma tenista profissional do Japão.
Ayumi Miyazaki
Ayumi Tanimoto - uma judoca do Japão.
Ayumi Kinoshita - uma atriz japonesa. 
Desambiguação